Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Alexandria, nach den Städten Alexandria, Louisiana und Alexandria, Virginia:

USS Alexandria (1862), ein Dampfschiff, in Dienst von 1863 bis 1865
USS Alexandria (PF-18), eine Fregatte der Tacoma-Klasse, in Dienst von 1945 bis 1946
USS Alexandria (SSN-757), ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst seit 1993

Alexandria
Alexandria (Louisiana)
Alexandria (Virginia)